Yass steht für:
 Yass, australische Stadt
 Yass (Musik), Musikrichtung

Yass ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Yass (* 1963), britische Künstlerin

Yass ist der Künstlername von:
 Yasmin Knoch (* 1986), deutsche Popsängerin, siehe Yasmin K.